Светлина може да се отнася за:
 светлина - електромагнитно излъчване
 слънчева светлина – природно явление

Места 
Светлина - село в община Средец, област Бургас
 Светлина - село в община Димитровград, област Хасково
 Светлина - село в община Тополовград, област Хасково

Организации 
 „Светлина“ АД – компания в Сливен и Стара Загора
СофтУни Светлина - професионална гимназия за програмиране, дизайн и бизнес

Издания 
 „Светлина“ – български вестник (1882-1883)
 „Светлина“ – български вестник (1886)
 „Светлина“ – български вестник (1897-1898)
 „Светлина“ – български вестник, Солун (1912)